Балер — вертикальний вал для обертання пера стерна.
 Балер — вертикальний вал для обертання барабана шпиля.
 «» — філіппінський фільм 2008 року.

Топонім 
 Балер — муніципалітет, столиця провінції Аурора на Філіппінах.

Див. також 
 Облога Балера
 Баллер